Чжан Линь (Чжан Линь) — популярное сочетание имени и фамилии в Китае.

Известные представители:
 Чжан Лин (род. 1989) — гонконгская теннисистка.
 Чжан Лин (род. 1981) — китайская легкоатлетка.

 Чжан Линь (род. 1987) — китайский пловец.

 Чжан Даолин — даосский патриарх.